Те́стеле́ц — фамилия.

Известные носители:

 Тестелец, Элеонора Иоанновна (род. 1937) — латвийская виолончелистка и музыкальный педагог
 Тестелец, Яков Георгиевич (род. 1958) — российский лингвист, специалист в области типологии и синтаксической теории, исследователь кавказских языков